Чемпионат Румынии по футболу 1958/1959 — 42-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1958/1959
Румыния
Румыния
1958 год в Румынии
Спорт в Румынии в 1959 году